Tačikawa může být:
 Tačikawa (Tokio) – město v Japonsku
 Tačikawa Hikóki – japonská společnost vyrábějící letadla
 Júdži Tačikawa – japonský fyzik